Гасіння () — 
 1. У спектрохімії — втрата енергії збудженою частинкою внаслідок дезактивації через зіткнення.
 2. У флуоресценції:
 абсорбція молекулярними частинками гасія первинних фотонів, що провадить до зниження інтенсивності або зникнення флуоресценції;
 безвипромінювальний перерозподіл енергії збудження шляхом взаємодії між випромінювальною частинкою та гасієм.
 3. У радіохімії — процес інгібування розрядки, що супроводить поодиноку йонізацію в деяких типах детекторів.

Література 
 

Хімічна термінологія